Жозе́ да Круш Полика́рпу (; 26 февраля 1936, Алворнинья — 12 марта 2014, Лиссабон) — португальский кардинал. Титулярный епископ Кальябрии и вспомогательный епископ Лиссабона с 26 мая 1978 по 27 марта 1997. Архиепископ-коадъютор Лиссабона с 27 марта 1997 по 24 марта 1998. Шестнадцатый Патриарх Лиссабона с 24 марта 1998 по 18 мая 2013. Председатель Португальской епископской конференции с 13 апреля 1999 по 4 апреля 2005 и с 3 мая 2011 по 21 июня 2013. Кардинал-священник с титулом церкви Сант-Антонио-ин-Кампо-Марцио с 21 февраля 2001.

Образование и священство 
Родился в Альворниньи, Португалия. Обучался в семинарии Сантарена, в семинарии Альмады, и в старшей семинарии «Христа-Царя» в Оливе, где изучал философию и теологию. Продолжил образование в Папском Григорианском Университете (лиценциат в догматическом богословии) и в Папском Урбанианском Университете (докторантура в теологии).

Поликарпу был посвящён в священники 15 августа 1961 года в Лиссабоне. Рукоположение совершил патриарх Лиссабона кардинал Мануэл Гонсалвиш Сережейра.

Он был директором семинарии в Пенафирме, ректором семинарии в Оливе и деканом теологического факультета Португальского Католического Университета. Позднее Поликарпу служил два срока ректором того же самого университета (1988—1996 годы). Жозе Поликарпу автор множества книг и академических статей.

Епископ, патриарх Лиссабона, кардинал 
26 мая 1978 года он был назначен титулярным епископом Кальябрии и вспомогательным епископом Лиссабона. 29 июня 1978 года состоялась его ординация в епископы. Ординацию совершил в церкви Санта-Мария де Белем в Лиссабоне патриарх Лиссабона кардинал Антониу Рибейру, которому помогали Жуан Алвеш, епископ Коимбры, и Мануэль Франку Фалкан, титулярный епископ Телепте и коадъютор архиепископства Бежи.

5 марта 1997 года он был назначен архиепископом-коадъютором Лиссабона и наследовал кардиналу Антониу Рибейру в качестве Патриарха Лиссабона 24 марта 1998 года. Он также Великий Канцлер Португальского Католического Университета и председатель Португальской епископской конференции с 13 апреля 1999 года.

Возведён в кардиналы папой римским Иоанном Павлом II на консистории от 21 февраля 2001 года, как кардинал-священник с титулом церкви Сант-Антонио-ин-Кампо-Марцио.

Кардинал Поликарпу член Конгрегации Католического Образования, Папского Совета по делам мирян и Папского Совета по Культуре в Римской курии.

3 мая 2011 года кардинал Жозе да Круш Поликарпу был избран председателем епископской конференции Португалии на трёхлетний срок.

18 мая 2013 года Папа римский Франциск принял прошение кардинала Поликарпу об отставке.

Взгляды 
Сделал некоторые отмеченные многими экуменические заявления по случаю различия вероисповеданий молодых людей. Сестра Люсия Фатимская сказала: «Есть только один Бог, который заслуживает наше обожание, другое богословие ничто, не стоит ничего и не может делать ничего для нас». Кардинал заявил на этот взгляд: «Но, мой мальчик, такое видение выходит из моды. Что является богословием сестры Люсии говоря об этом? Мы христиане, мусульмане, евреи, все мы имеем одного Бога». Позже добавил: «Каждая религия имеет кое-что, чтобы преподать вам. Опыт других религий очень важен, мы имеем много, чтобы учиться у них». На вопрос о противоречиях между исламом и христианством, который был ему очевидно неудобен, он в значительной степени увернулся от проблемы.

По смерти папы римского Иоанна Павла II в 2005 году, Поликарпу рассматривался папабилем — кандидатом в понтифики. 11 апреля 2005 года британская газета The Guardian полагала, что он был кандидатом — «тёмной лошадкой» в папы римские, способствуя компромиссу между европейскими и латиноамериканскими кардиналами. Он стал бы первым папой римским, курящим сигареты и вторым из Португалии после Иоанна XXI. Папский Конклав 2005 года, в котором он участвовал как кардинал-выборщик, в конечном счете избрал папой римским Бенедикта XVI.

По некоторым источникам примыкал к либеральной группировке среди кардиналов.

Кардинал Поликарпу скончался 12 марта 2014 года от аневризмы аорты, в Лиссабоне.

Награды 
 Большой крест ордена Христа (Португалия, 11 мая 2010 года)

Примечания

Ссылки 
 Информация 
 Биография на сайте Святого Престола 
 Информация на cardinalrating.com

Кардиналы Португалии
Кардиналы Иоанна Павла II
Патриархи Лиссабона